

Села:
 Ташлик — Кіровоградська область, Голованівський район
 Ташлик — Черкаська область, Смілянський район

 Ташлик — назва села Кам'янське Арцизького району Одеської області до 1944 року

Річки:
 Ташлик — річка в Україні, ліва притока Чорного Ташлику.
 Ташлик — річка в Україні, ліва притока Аліяги.
 Ташлик — річка в у Кіровоградській області, притока Південного Бугу. 
 Ташликсу — річка в Криму.

Гори:
 Ташлик (гора) — гора в Криму.

Ташлик () — село, ПМР, Григоріопольський район

Див. також 
 Гнилий Ташлик
 Мокрий Ташлик
 Плетений Ташлик
 Сухий Ташлик
 Чорний Ташлик